Каменное — пресноводное озеро на территории Амбарнского сельского поселения Лоухского района Республики Карелии.

Общие сведения 
Площадь озера — 1,4 км². Располагается на высоте 79,2 метров над уровнем моря.

Форма озера лопастная, продолговатая: оно почти на три километра вытянуто с юго-запада на северо-восток. Берега изрезанные, каменисто-песчаные, преимущественно возвышенные, местами заболоченные.

Из залива в юго-западной оконечности Каменного вытекает безымянный водоток, впадающий в Амбарное озеро, которое протокой соединяется с рекой Пуломой, впадающей в Энгозеро. Воды Энгозера через реки Калгу и Воньгу попадают в Белое море.

В озере расположено не менее шести безымянных островов различной площади.

К юго-востоку от озера проходит лесовозная дорога.

Населённые пункты вблизи водоёма отсутствуют.

Код объекта в государственном водном реестре — 02020000711102000003214.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания 

Бассейн Пуломы
Озёра Лоухского района